L'Open d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983, classée en catégorie Non-WTA, se dispute à Kitzbühel du 18 au .

Pascale Paradis remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Newton et Pam Whytcross.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Autriche
Sport en Autriche en 1983
Tennis en juillet 1983